Khaled El-Amin – ex calciatore egiziano
 Khalid El-Amin – ex cestista statunitense
 Muhammad El-Amin – cestista statunitense